ptaki – gromada stałocieplnych kręgowców o ciele pokrytym piórami
 Ptaki Polski
Ptak – polskie nazwisko
 Ptak – osada w województwie warmińsko-mazurskim
 Ptak – szczyt w Górach Stołowych
 Ptak – szczyt we Wzgórzach Włodzickich
 Ptak – szczyt we Wzgórzach Ścinawskich
 Ptak – turnia w Tatrach
 Centrum Handlowe Ptak – centrum handlowe w miejscowości Rzgów koło Łodzi

Ludzie o nazwisku Ptak 
 Aleksander Ptak (ur. 1977) – polski piłkarz
 Andrzej Ptak (1938–2018) – polski hokeista na trawie
 Antoni Ptak (ur. 1952) – polski przedsiębiorca i działacz piłkarski
 Barbara Ptak (ur. 1930) – polska kostiumolog teatralna i filmowa
 Bernard Ptak (ur. 1954) – polski polityk
 Czesław Ptak (ur. 1942) – polski bokser
 Ewelina Ptak (ur. 1987) – polska lekkoatletka
 Franciszek Ptak (1859–1936) – polski działacz ruchu ludowego, poseł do sejmu galicyjskiego
 Jan Ptak (ur. 1954) – polski historyk mediewista
 Jeff Ptak (ur. 1979) – amerykański siatkarz
 Krzysztof Ptak (1954–2016) – polski operator filmowy
Marian Ptak (ur. 1950) – dr hab. nauk prawnych
 Stanisław Ptak (1902–1939) – polski piłkarz
 Stanisław Ptak (1927–2002) – polski aktor teatralny i filmowy
 Wiesław Ptak (1941–2004) – polski chemik
 Władysław Ptak (1920–1990) – polski metalurg
 Włodzimierz Ptak (ur. 1928) – polski immunolog i mikrobiolog
Natalia Ptak – polska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów

Zobacz też 
 ptaki (ujednoznacznienie)